McMullan est un nom propre gaélique qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1947-), homme politique australien ;
  (1901-), footballeur irlandais ;
  (1950-), joueur professionnel de fléchettes nord irlandais ;
  (-), érudit shakespearien britannique et professeur de littérature anglaise ;
  (1955-), membre de l'IRA d'Irlande du Nord ;
 Jim McMullan (1936-2019), acteur américain ;
 Jimmy McMullan (1895-1964), footballeur écossais ;
  (1968-), entraîneur américain de baseball ; 
  (1963-), journaliste britannique ;
  (1984-), footballeur écossais ;
  (1996-), footballeur écossais ;
  (1864–1945), homme d’affaires et homme politique nord irlandais ;
 Tim McMullan (-), acteur britannique.

Industrie 
 McMullan Bros. Limited, compagnie pétrolière irlandaise, aujourd’hui appelée Maxol.

Patronyme irlandais
Patronyme écossais